Бужинский — фамилия; имеет женскую форму .
 Бужинский, Александр Иванович (род. 1921) — советский хозяйственный деятель.
 Бужинский, Анатолий Ануфриевич (род. 1932) — пекарь-мастер, Герой Социалистического Труда.
 Бужинский, Гавриил Фёдорович (епископ Гавриил) (1680—1731) — епископ Рязанский и Муромский Русской православной церкви.
 Бужинский, Дмитрий Вадимович (род. 1963) — советский, российский актёр, теле- и радиоведущий, театральный педагог.
 Бужинский, Евгений Петрович (род. 1950) — российский военный дипломат, генерал-лейтенант
 Бужинский, Игорь Михайлович (1914—1996) — российский учёный и организатор производства.
 Бужинский, Михаил Михайлович (1879—1937) — украинский историк, архивист, археограф, краевед, литературовед.
 Бужинский, Эдвард Зенонович (род. 1957) — литовский советский шашист, теоретик и тренер.

